Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Wendy Turnbull che ha battuto in finale Virginia Ruzici 7–5, 1–6, 7–6.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Greer Stevens (secondo turno)
 Virginia Wade (secondo turno)

 Wendy Turnbull (campionessa)
 Ann Kiyomura (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (finale)
 Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1979